US Open 2018 – kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn – kwalifikacje do zawodów singlowych mężczyzn, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania miały miejsce w dniach 21–24 sierpnia na nowojorskich kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Zawodnicy rozstawieni

Zakwalifikowani

Szczęśliwi przegrani

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

US Open 2018
US Open – kwalifikacje gry pojedynczej mężczyzn